Томино дель боскайоло () — итальянский мягкий сыр из региона Пьемонт, разновидность сыра томино.

Технология производства 
Производится из пастеризованного коровьего молока, срок созревания небольшой. Существует безлактозный вариант сыра.

Характеристика 
Производится небольшими порционными кусочками, весом около 80 г, примерно 1,5 см толщиной и 8 см в диаметре. Имеет тонкую съедобную корочку, покрытую белой плесенью. Текстура сыра мягкая, желтоватая, похожая на плавленый сыр. Содержит около 30 % жира, 19 % белков, 1 % соли. Вкус маслянистый, молочный. Послевкусие приятное, сладковатое с нотками молока и сливок.

Употребление 
Обычно потребляют жареным. Термическую обработку осуществляют или в микроволновой печи или на сухой сковороде, очень важно не повредить корочку, чтобы сыр не вытекал, поскольку при жарки он становится полужидким. Иногда сыр заворачивают в прошутто, после чего жарят. Сыр имеет небольшой срок годности, его потребляют в течение 30 суток после изготовления. Хранится в холодильнике при температуре от 0 до +4 °C.

Примечания 

Мягкие сыры
Итальянские сыры
Сыры из коровьего молока